Das European Masters 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2016/17, das vom 3. bis zum 9. Oktober 2016 im Circul Globus in Bukarest (Rumänien) ausgetragen wurde. Sieger war der Engländer Judd Trump, der im Finale Ronnie O’Sullivan mit 9:8 bezwang. Für Trump war es der sechste Sieg bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden vom 3. bis zum 9. Oktober 2016 im Circul Globus in Bukarest (Rumänien) statt.

Finale 
Zum sechsten Mal standen sich Trump und O’Sullivan in einem Profifinale gegenüber. Trump begann offensiv und wagte viele lange Einsteiger. Beim Breakbuilding hatte er aber nicht das nötige Glück und so stahl ihm O’Sullivan nicht nur den ersten Frame. 3:1 führte der Veteran, bevor Trump das erste hohe Break mit 120 Punkten gelang. Doch O’Sullivan schlug zurück und hielt einen Vorsprung von zwei Frames bis zur Sessionpause. Am Abend trat der Youngster dann entschlossen auf und glich nicht nur aus, sondern ging mit dem Stand von 6:5 erstmals in Führung. Doch als er auf dem Weg zum nächsten Framegewinn eine Kugel verschoss, verlor er den Faden. O’Sullivan konnte sich mit seinem höchsten Finalbreak diesen und auch die nächsten beiden Frames sichern und stand nur noch einen Frame vor dem Sieg. Mit seinem dritten Century-Break kam Trump aber noch einmal zurück, schaffte danach den Ausgleich und hatte im Entscheidungsframe das bessere Ende für sich. 12 der 17 Frames im Finale wurden durch Breaks von mehr als 50 Punkten entschieden.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 26. bis 28. September 2016 in der Guild Hall im englischen Preston statt. Alle Spiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.

Runde 1

Runde 2 

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Bukarest